WindowFX é um desktop magnético da Stardock que foi projetado para permitir que os usuários do Windows 2000, Windows XP e Windows 2003, tenham efeitos especiais nos elementos de suas áreas de trabalho como: sombras verdadeiras sob janelas, efeitos da transição para minimizar, maximizar, fechar-se automaticamente, e janelas de abertura, etc.

Ligações externas
 Site oficial do WindowFX